Antônio José Gonçalves Chaves (1781–1837), empresário e político brasileiro
 Antônio José Gonçalves Chaves Filho (1813–1871), político brasileiro
 Antônio Gonçalves Chaves (1840–1911), político brasileiro

Desambiguações de sobrenomes